Rahon (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Rahon (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté